het meervoud van het woord weg 
 een scheepvaartterm, een ander woord voor truilen
 een handeling ter bepaling van een gewicht, zie weegschaal (voorwerp)